Курінь — легка будівля, а також назва житла козаків на Запорізькій Січі.
 Курінь — тип південноросійської козачої хати.
 Курінь — у 16-18 ст. військово-адміністративна одиниця Запорізької Січі, що складалася з кількасот козаків.
 Курінь — складова частина сотні (до куреня входили 10-40 козаків) в адміністративно-територіальній системі Гетьманської держави з часів національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648-57 до остаточної ліквідації її політичної автономії.
 Канцелярський курінь — спеціальний навчальний заклад напіввійськового типу в Україні у 17-18 ст.
 Рибальський курінь — об'єднання рибалок на Дніпрових порогах до 1928—1932 року; 2) легка рибацька будівля.
 Курінь Січових Стрільців
 Курінь — тактичний підрозділ у Легіоні Українських Січових Стрільців, Армії Української Народної Республіки, Українській Галицькій Армії та в Українській Повстанській Армії.
 Пластовий курінь — організаційна і структурна одиниця Пласту.
 Буковинський курінь

Курінь — присілок, Даровський район, Кіровська область.

Курінь — село, Бахмацький район, Чернігівська область.